Прокупле:

 Прокупле — город в Сербии, центр Топличского округа и общины Прокупле.
 Прокупле — община в Сербии, входит в округ Топличский.